Tenisový turnaj WTA Abierto Mexicano Telcel 2011 se konal ve dnech 21. - 26. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Polona Hercogová (1. kolo)
  Gréta Arnová (čtvrtfinále)
  Gisela Dulková (vítězka)
  Simona Halepová (1. kolo)
  Arantxa Parraová Santonjaová (finále)
  Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále, skreč)
  Olga Govorcovová (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Gisela Dulková
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Johanna Larssonová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Arantxa Parraová Santonjaová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=4
| RD2-team1= Gisela Dulková
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2='''7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Arantxa Parraová Santonjaová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=65
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jill Craybasová /  Edina Gallovitsová-Hallová (1. kolo)
  Polona Hercogová /  Petra Martićová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  İpek Şenoğluová (čtvrtfinále)
  Eleni Daniilidou /  Jasmin Wöhrová ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Abierto Mexicano Telcel